Grezda steht für:
 ein Modell der Emporiki Autokiniton, ein ehemaliger griechischer Hersteller von Automobilen

Grezda ist der Familienname folgender Personen:

 Elvis Grezda (* 1991), Schauspieler, Sprecher und Kampfkünstler aus dem Kosovo
 Eros Grezda (* 1995), albanischer Fußballspieler